По законам военного времени:
 По законам военного времени (фильм, 1982) — советский художественный фильм 1982 года.
 По законам военного времени (телесериал, 2015) — российский и украинский телесериал 2015 года.
 Законы военного времени — собирательное название чрезвычайных законодательных нормативно-правовых актов, принимаемых и имеющих силу в период военного положения и военного времени.